Лас Минитас има више значења:

 Лас Минитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Минитас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Минитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Минитас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Минитас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минитас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Минитас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Минитас (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Минитас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минитас (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минитас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минитас (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минитас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Минитас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Минитас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Минитас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Минитас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Минитас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Минитас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Минитас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику